Alica – variante del nome proprio di persona femminile Alice
 Alica – frazione del comune italiano di Palaia, in provincia di Pisa
 Alıca – villaggio della Turchia
 Alica – fiume della Lituania
 Alica – nave cargo-oceanografica
 Árvay Alica – giornalista, traduttore e scrittore ungherese